Tímea Babos era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis National Bank Challenger Saguenay 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Madison Keys che ha battuto in finale Eugenie Bouchard 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Melanie Oudin (semifinali)
  Irina Falconi (ritiro)
  Heidi El Tabakh (ritiro)
  Maria Sanchez (secondo turno)

 Jessica Pegula (secondo turno)
 Eugenie Bouchard (finale)
 Madison Keys (Campionessa)
 Marie-Ève Pelletier (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

National Bank Challenger Saguenay 2012